Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 23. Februar 2015 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Doha